Tom (rivier), een rivier in Siberië (Rusland)
Tom (Amoer), een rivier in de oblast Amoer (Rusland)
Tom-tom (trommel) en timp tom, diverse soorten slagwerk
TOM, een Nederlandse effectenbeurs
TOM-zitting, een gesprek waarin de officier van justitie een verdachte een taakstraf voorstelt om juridische vervolging te voorkomen; zie Lik-op-stuk

Als eigennaam van personen:
Thomas (voornaam), een jongensnaam
Wellington Brito da Silva, een Braziliaans-Bulgaars voetballer die speelt onder de naam Tom